NPC może oznaczać:
 W informatyce – Problem NP-zupełny – problem zupełny w klasie NP.
 W grach fabularnych i komputerowych skrót odnoszący się do bohatera niezależnego.
 National Provincial Championship – nowozelandzkie mistrzostwa prowincji w rugby union